Бьёрн Арильд Люнне ( также известный как Dr. Awesome и Divinorum) — звукооператор и музыкальный продюсер ныне проживающий и работающий в г. Ставерн, Норвегия. Он был широко известен как трекерный композитор музыки под именем Dr. Awesome/Crusaders в конце 1980 года и в начале 1990-х, когда он выпустил множество мелодий в формате MOD и создал музыку для некоторых игр под Amiga. В это время он прославился как один их ведущих композиторов в мировой демосцене.

В 1995 году Бьёрн переехал в Великобританию, после чего начал работать как звуковой дизайнер и композитор на компанию видеоигр Team17. В Англии он сделал запись большинства своих альбомов, включая трилогию Timura, созданную по мотивам книг Аллана Коула. Некоторые из его альбомов стали достаточно популярными, главным образом среди фанатов инди-музыки. В июне 2005 года Люнне вернулся в Норвегию и теперь работает там как внештатный композитор и владеет магазином электроники.

Бьёрн Люнне известен своими саундтреками для игр Worms и Seven Kingdoms и его собственными альбомами в различных жанрах, от средневековой фантазии до прогрессивного рока и даже транса (выпущенный под псевдонимом «Divinorum»). Его мелодии также использовались в нескольких телевизионных программах и фильмах.

Демосцена 
В более поздних 1980-х и 1990-х годах, Бёрн работал на демосцене под псевдонимом Dr. Awesome (выбранный псевдоним — шутка и не означает ничего особенного). Как член группы Crusaders он создал множество композиций в формате Amiga tracker. Бьёрн также создал саундтреки для таких Amiga игр как Qwak, Brat и нескольких других (см. дискографию) и записал свои первые альбомы: «Hobbits & Spaceships» и «Montage». Позже он заново использовал некоторые мелодии из старых альбомов в своих новых работах «Decade» и «Revive». Последний является сборником самых популярных мелодий Dr.Awesome, заново записанных с использованием настоящих (не компьютерных) музыкальных инструментов.

Дивинорум 
Дивинорум ( — божественный, пророческий) — проект Бьёрна по созданию электронной музыки в стиле транса. В рамках проекта он записал и издал три альбома совместно с Aural Planet, названных «Power Liquids». Хотя музыка Дивинорум очень отличается от раннего «космического» стиля Люнне, альбомы получили положительные отзывы критиков и слушателей.

Заметим, что существует одноименный бразильский проект Дивинорум, который выпустил альбом «Lemon Flavored Kiss». Даже при том, что названия и жанры похожи между собой, «Lemon Flavored Kiss» и его создатели, не имеют какое-либо отношение к Дивиноруму Люнне.

Дискография

Официальные альбомы 
 Quiet Places (2008 год). Самоизданный
 Beneath Another Sky (2006 год). Самоизданный после 3,5 лет в разработке. Подобный к жанру Колония (Colony).
 Soothe (2004 год). Самоизданный, аудио CD. Подобный жанру медитация (meditation).
 Soothe (2004 год). Самоизданный.
 Statement (2004 год). Самоизданный, аудио CD в жанре dance.
 Return to Witchwood (2003 год). Самоизданный. A sequel to the original Witchwood.
 Colony (28 мая 2002 года). Самоизданный.
 Accelerator (декабрь 2001 год). Self-published.
 The Gods Awaken (апрель 2001 год). Third album in the Timura trilogy. Based on the book by Allan Cole.
 Revive (март 2000 год). An album of some of Bjorn Lynne’s older works in the MOD demoscene, performed with real instruments.
 Worms Armageddon Original Soundtrack CD (1999 год). Team17.
 Wolves of the Gods (март 1999 год). Published by Cyclops/GFT. The second album in the Timura trilogy, based on the book by Allan Cole.
 Worms 2 Original Soundtrack CD (1998 год), SynSoniq Records.
 Wizard of the Winds (апрель 1998 год). Published by Cyclops/GFT. Adventure / progressive rock. First album in the Timura trilogy, based on the book by Allan Cole. Read Allan Cole’s review of the album.
 The Void (март 1997 год). Published by Cyclops/GFT. Published again in March 2004 by LynneMusic. Vibrant electronic progressive psychedelic melodic space-rock.
 Witchwood (март 1996 год). Published by Mellow Records. Adventure / soft progressive rock.
 Dreamstate (март 1995 год). Published by Centaur Discs. Melodic/progressive electronic.
 Montage (1994 год). Published by DENS Design.
 Brave New Virtual World (1993 год) Self-published MC. Music for a theatre production.
 Hobbits & Spaceships — The Extras (1992 год) Self-published MC. Contains some bonus materials which didn’t fit the original album.
 Hobbits & Spaceships (1992 год). Joint effort with «Fleshbrain» Seppo Hurme.
 Bjorn Lynne Demo Tape No. 1 (1991 год) Self-published MC.

Саундтреки к компьютерным играм 
 Geneforge 4 (2006 год) Intro music
 Squirrel Escape (2005 год) Sound effects for a small Flash game.
 Lemmings (2005 год) Sound effects for a PSP game.
 Zombieball (2005 год) Game effects, voice recorded by Bjørn Lynne. Some music licensed from Bjørn.
 Lost City of Gold (2005 год) Arcade game featuring Bjørn’s music.
 Worms 4: Mayhem (2005 год). Team17.
 Midnight Strike (2005 год) Online game. Sound effects by Bjørn Lynne. http://www.arcadetown.com.
 BumpCopter 2 (2005 год) Little online game. Sound effects by Bjørn Lynne. http://www.arcadetown.com.
 Multiaire (2004 год) PC puzzle/strategy game by Lost Port software. Custom sound design by Bjørn Lynne and custom music soundtrack developed with DirectMusic interactive music system.
 Worms Forts: Under Siege (2004 год). PC, Xbox; PlayStation 2 video game published by SEGA. All music, sound effects and voice arrangement / editing / recording by Bjørn Lynne. Team17.
 Blox Forever (2004 год) PC Puzzle game published by Arcadetown. Custom sound design by Bjørn Lynne.
 Worms 3D (2003 год). PC, PlayStation 2, GameCube and Xbox video game published by SEGA. All music, sound effects and voice arrangement / editing / recording by Bjørn Lynne. Team17.
 Restaurant Empire (2003 год) Restaurant tycoon type simulation game for PC. Developed with DirectMusic interactive music system (DirectX 8).
 Catch the Sperm 3 (2003 год) Humoristic downloadable «sexual education» game developed by Black Pencil Entertainment AG for the Swiss ministry of public health. https://web.archive.org/web/20080921022325/http://www.cueni.ch/blackpencil/.
 Maximum Capacity: Hotel Giant (Titled «Hotel Giant» in Europe) (2001 год) Hotel business simulaton developed by Enlight Software and published by JoWood. All music, sound effect and voice recording/processing by Bjørn Lynne.
 Worms Blast (2001 год) Arcade/puzzle game for PC, PlayStation 2, GameCube & Game Boy Advance. All music, sound effects and voice editing by Bjørn Lynne (not GBA version). PC music developed with DirectMusic interactive music system (DirectX 8) Team17.
 Capitalism II (2001 год) Business simulation developed by Enlight Software. All music & sound effects by Bjørn Lynne.
 Worms World Party (2001 год). Single- or multiplayer humor/strategy game for PC and Dreamcast. All music, sound effects and voice recording/processing by Bjørn Lynne. Team17.
 Bomberman (2001 год) Online arcade/action game developed by Elkware, featuring 4 tracks of music by Bjørn Lynne.
 Stunt GP (2001 год) Car stunt/racing game for PC, Dreamcast and PlayStation 2. Music and sound-fx by Bjørn Lynne. Team17.
 Gate (2000 год) Gothic sci-fi first-person shooter from GateSoft, Korea. Features two pieces of music by Bjørn Lynne. (Note by Bjørn: Sadly, it now seems that this game might not get released at all in its current form.)
 Ford Racing (2000 год) Car racing game for PC and PlayStation — music by Bjørn Lynne. (Not sound-fx.)
 Siege of Avalon (2000 год) Episodic role-playing game for PC. All in-game General MIDI Music by Bjørn Lynne. (Not the front-end music.)
 Spin Jam (2000) Puzzle game for PlayStation. All music and sound-fx by Bjørn Lynne.
 Phoenix — Deep Space Resurrection (2000 год) «Space opera» 3D action/drama game for PC. Music by Bjørn Lynne (not sound-fx).
 Virtual-U (2000 год) University simulator / game. Features classical music by Handel — arranged for the game by Bjørn Lynne. Also music for animated intro, composed by Bjørn Lynne.
 Worms Armageddon (1999 год) humorous game for PC, Sony PlayStation, Sega Dreamcast. Music and sound effects by Bjørn Lynne. Microprose, Team17.
 Seven Kingdoms II — The Frythan Wars  (1999) Realtime Strategy game for PC. All music and sound effects by Bjørn Lynne.
 Arcade Pool 2 (1999 год) Pool/Snooker game for PC. Music & sound-fx by Bjørn Lynne. Team17
 Pig Detective on Wacky Adventures (1998 год) PlayStation roleplaying game for kids. All music and sound fx by Bjørn Lynne. (Bjørn’s note: Unfortunately, this game was never released — it was canned when it was about 90 % finished.)
 Nightlong: Union City Conspiracy (1998 год) Point-and-click adventure for PC. In-game music by Gianluca Verrengia and Bjørn Lynne. FMV music by Bjørn Lynne. Voice editing and processing by Bjørn Lynne.
 Worms 2 (1998 год). Humoristic single- and multiplayer strategy/puzzle game for PC. Microprose. Team17.
 Worms Pinball (1998 год) Pinball simulation game for PlayStation. All music and sound effects by Bjørn Lynne. (This is in fact more or less the same game as the below Addiction Pinball. The publisher decided to rename it to «Worms Pinball» for the PlayStation version).
 Addiction Pinball (1998 год) Pinball simulation game for PC. All music and sound effects by Bjørn Lynne. (Rory McLeish on additional guitar). Team17.
 Seven Kingdoms (1997 год) RealTime Strategy game for PC. All music and sound effects by Bjørn Lynne.
 Dark Corona (1997 год) Arcade game for Mac. Music by Bjørn Lynne.
 Dominion Storm (1997 год) PC game. General MIDI music by Bjørn Lynne. (note by Bjørn: «Actually I’m not sure if this game ever got released. I lost touch with them.»)
 X2 (1996 год) горизонтальный скролл-шутер для Sony PlayStation. Вся музыка и звуковые эффекты, включая обработку и редактирование семплов голоса, созданы Бьёрном. Team17.
 World Rally Fever (1996 год) PC racing game. Sound effects by Bjørn Lynne (not music).
 Worms (1995 год) Humouristic turn-based combat/strategy/puzzle game for PC, PlayStation, Sega Saturn, Sega Mega Drive, Atari Jaguar, Amiga, Mac, Game Boy, SNES. All music, sound effects and voice editing/processing by Bjørn Lynne (not Game Boy version). Team17.
 Alien Breed 3D (1995 год) First-person shooter game for Amiga 1200 and CD32. Music & sfx by Bjørn Lynne.
 Qwak (1994 год) Arcade/platform game for Amiga. Music composed by Bjørn Lynne. Team17.
 Project-X (1992 год) Горизонтальный скролл-шутер для Amiga и IBM PC. Включает одну композицию, написанную Бьёрном. Team17.
 Escape from Colditz (1992 год) Adventure game for Amiga. Music composed by Bjørn Lynne.
 Fantastic Voyage (1992 год) Arcade/adventure game for Amiga. Music composed by Bjørn Lynne.
 Cubulus (1992 год) Puzzle/strategy game for Amiga. Music composed by Bjørn Lynne.
 Brat (1991 год) Arcade Amiga game featuring Bjørn’s music.

 Дивинорум 
 Power Liquids (2003 год). Совместно с группой Aural Planet. Самостоятельно изданный альбом.
 Talisman (2000 год). Самостоятельно изданный альбом.
 Isms (1999 год). Самостоятельно изданный альбом.

 Dr. Awesome 
 Decade (1997 год). Published by Studio17 under Dr.Awesome. Contains 55 minutes of music plus lots of MIDI, MOD and MP3 files from Bjørn’s demoscene period.
 X2 (1995 год). Official soundtrack CD of the game X2.

 Разные записи 
 Photo exhibition music (2005—2006) — music for a photo exhibition of Svenn Dvergastein in Stavern, Norway.
 Open Interactive / Sky Digital TV games (2001 год) Games section for Sky digital interactive TV, developed by Open Interactive. Main game section features music by Bjørn Lynne.
 Solnatt — ambient track available in MP3 format at http://www.soundlift.com/bjornlynne
 The LaSalle Bank Chicago Marathon Course Video (2000 год) Special interest video about training for Chicago Marathon, features music by Bjørn Lynne.
 Virtual Van Cortlandt Park'' (2000 год) Special interest video about the Van Cortland Park cross country race, features music by Bjørn Lynne.

Ссылки 
 Официальный сайт композитора
 Дискография на официальном сайте 
 Веб-сайт Дивинорума
 Бьёрн Люнне на Shockwave-Sound.com
 Бьёрн Люнне на MediaMusicNow.co.uk
 Бьёрн Люнне на Game-Ost.ru

Дополнительная информация, источники 
 Неофициальный фан-сайт
 
 Список музыки Бьёрна Люнне под игры на Amiga
 Обзор альбомов
 Профиль на VGM Rush

Свободная для скачивания музыка 
 Dr. Awesome на The MOD Archive
 Бьёрн Люнне на ArtistLaunch
 Бьёрн Люнне на Amiga Music Preservation
 Free Midi’s на собственном сайте

Интервью 
 Hugi 32 интервью
  Интервью на Amiga Energy
 Lynne’s интервью на Mono 211
 Amiga Music Preservation интервью
 Интервью Бьёрна Люнне (Bitplane n.3 april/may 2002)
 Интервью Джорджа Мунше
 Интервью Сергио Мотты (Rock & Progressive Metal)
 Интервью A-J Чаррона

Персоналии по алфавиту
Композиторы музыки для компьютерных игр
Википедия:Биографии современников